Чунишино () — посёлок в Покровском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 114 человек. Почтовый индекс — 85362. Телефонный код — 623.

Местный совет 
85362, Донецкая область, Покровский район, с. Лисовка, ул. Ленина, 68

Ссылки 
 Чунишино на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Покровского района (Донецкая область)